Pieninė (dt. 'Molkerei') steht für:

 Kauno pieninė, ehemaliges litauisches Kombinat in Kaunas 
 Vilkyškių pieninė, eine litauische Molkerei in der Gemeinde Pagėgiai